Сан Андрес Нуксињо има више значења:

 Општина Сан Андрес Нуксињо (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Андрес Нуксињо (Сан Андрес Нуксињо, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику